Appius Claudius Pulcher was de naam van verschillende belangrijke leden van de  Gens Claudia tijdens de Romeinse Republiek:

 Appius Claudius Pulcher, consul in 212 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 185 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 143 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, geboren onder deze naam, maar dit werd na zijn adoptie door Marcus Livius Drusus minor veranderd in Marcus Livius Drusus Claudianus
 Appius Claudius Pulcher, praetor in 88 v.Chr. en consul in 79 v.Chr..
 Appius Claudius Pulcher, zoon van de voorgaande, praetor in 57 v.Chr. en consul in 54 v.Chr.
 Appius Claudius Pulcher, consul in 38 v.Chr.